Порте́л:
 Портел (Бразилия)
 Портел (Португалия)